Wigram peut faire référence à :
Lionel Wigram (né en 1961), scénariste et producteur britannique ;
Ralph Wigram (1890-1936), fonctionnaire du ministère britannique des Affaires étrangères ;
 le circuit de Wigram Airfield, circuit néo-zélandais de sport mécanique.
 la ville de Wigram:  est une banlieue de Christchurch,dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie de patronyme